Haynesville ist der Name mehrerer Orte in den USA:

Haynesville (Alabama)
Haynesville (Louisiana)
Haynesville (Maine)
Haynesville (Virginia)